Едвард II Мученик је био краљ Енглеске у 10. веку. Рођен је 962. 

Енглеску круну је наследио од оца Едгара I Мирољубивог 975. године и титулу „краљ Енглеза“. Био је најстарији од његово троје деце. 

Запамћен је по краткој владавини и начину на који је насилном смрћу завршила његова владавина. Наиме, према постојећим подацима, 978. године га је убила његова маћеха Елфрида која му је, да би на трон довела свог сина и млађег Едвардовог полубрата Етелреда, док је испијао пиће, забила бодеж у леђа.

Умро је 978. године. Наследио га је млађи полубрат по оцу Етелред II Неспремни.

Породично стабло

Извори 
 Англо-саксонска хроника
 England, Anglo-Saxon & Danish kings

Спољашње везе 

Краљеви Енглеске
Британски светитељи
Енглески принчеви
Владари у Европи у X веку
Династија Весекс